Палоу может означать:
 Палоу, Франсиско (1722 или 1723, Пальма-де-Майорка — 1789) — испанский миссионер-францисканец и историк. 
 Палоу — флейта, национальный инструмент Мьянмы.